Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky 2018 se uskutečnily ve dvou kolech v lednu 2018. Doplňovací volby do Senátu PČR se uskutečnily pouze na území České republiky, a to ve volebním obvodě č. 39 – Trutnov. Zdejší senátor Jiří Hlavatý (nestr. za ANO), jehož mandát měl trvat mezi lety 2014 a 2020, kandidoval v roce 2017 do Poslanecké sněmovny a byl zvolen poslancem. Tím mu automaticky zanikl senátorský mandát.

Hlavatý ihned oznámil, že bude kandidovat znovu, proti němu se postavilo osm kandidátů, mezi nimi např. starosta Vrchlabí Jan Sobotka (STAN s podporou TOP 09, KDU-ČSL a ODS), místostarosta Úpice nominovaný ČSSD Karel Šklíba, Luďka Tomešová za SPD, Iva Řezníčková (KSČM s přímou podporou SPO) a Klára Sovová za Nezávislou iniciativu.

V prvním kole, které se konalo 5. a 6. ledna 2018 nikdo nezvítězil, do druhého kola postoupili Jan Sobotka a Jiří Hlavatý.

Druhé kolo se uskutečnilo společně s prvním kolem prezidentských voleb 12. a 13. ledna 2018 a zvítězil v něm vrchlabský starosta Jan Sobotka nad bývalým senátorem Jiřím Hlavatým.
V tomto kole byl neobvykle vysoký počet neplatných hlasů (blížící se 30 %) z důvodu místní úpravy pravidel současně probíhající volby prezidenta a senátora.

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Seznam členů Senátu Parlamentu České republiky (2014–2016)
 Seznam členů Senátu Parlamentu České republiky (2016–2018)
 Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky

18
Volby v Česku 2018